El barranc de Mas de Guillem és un barranc de l'antic terme de Sant Salvador de Toló, actualment pertanyent al municipi de Gavet de la Conca, al Pallars Jussà.

Neix a 899 m. alt., a Ço el Peratxo, al Serrat del Reboller, des d'on davalla cap al nord-est, però fent amples ziga-zagues a causa de l'accidentat del terreny que travessa. Passa al nord de l'antic poble del Mas de Guillem, al lloc on rep per l'esquerra el barranc de Toló, i després s'adreça cap al Mas de Toló, davant del qual s'aboca en el riu de Conques. Abans, però, encara rep el barranc de l'Espadano i el barranc de Rubió per l'esquerra.

Mas de Guillem
Rius de la conca del riu de Conques